Il singolare del torneo di tennis Tucson Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Mareen Louie 6-2, 6-0.

Teste di serie

 Tracy Austin (campionessa)
 Terry Holladay (primo turno)
 Mary-Lou Piatek (secondo turno)
 Joanne Russell (quarti di finale)

 Barbara Potter (semifinali)
 Wendy White (quarti di finale)
 Pam Teeguarden (secondo turno)
 Sherry Acker (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tucson Open 1980